Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Олена Лиховцева з рахунком 6–3, 5–7, 7–6(7–4).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

State Farm Women's Tennis Classic
Тур WTA 2002